Łama – jezioro w Rosji w Kraju Krasnojarskim
 Łama – rzeka w Rosji w Kraju Krasnojarskim
 Łama – rzeka w Rosji w obwodzie moskiewskim i twerskim